Афричко првенство у рукомету за жене је такмичење националних женских репрезентација Африке које се одржава сваке две године од 1974. у организацији Афричке рукометне конфедерације -{(Confédération Africaine de Handball. CAHB)}-. Поред освајања титуле првака Африке, првенство такође служи као квалификациони турнир за Летње олимпијске игре и за Светско првенство у рукомету.

Одржано је 19 првенстава. Број учесника је био променљив од 4 на почетку, до 8 колико их је било на последњем првенству. На свим првенствима није је учествовала ниједна репрезентација. Женске репрезентације Обале Слоноваче и Републике Конго учествовале су по 18 пута, затим, репрезентација Анголе 16 и Алжира 15 пута.

Укупно је учествовало 18 репрезентација, од којих 9 су освајале медаље. Највише освојених титула има Ангола 10, која је и актуелни првак Африке.

 Игран лига систем, није било финалне утакмице.

Биланс медаља

Учешће на Афричком првенству

Спољашње везе 
 Афричка рукометна конфедерација

Афричко првенство у рукомету